

Pessoas
George Herbert Mead
Margaret Mead
Richelle Mead

Localidades

Mead (Colorado)
Mead (Nebraska)
Mead (Oklahoma)

Desambiguação